Filmy
 Milczenie – film z 1963 r. na podstawie powieści Jerzego Szczygła, reż. Kazimierz Kutz
 Milczenie – film z 1963 r., reż. Ingmar Bergman
 Milczenie – film z 1971 r. na podstawie powieści Shūsaku Endō, reż. Masahiro Shinoda
 Milczenie – film z 2016 r., reż. Martin Scorsese

 Utwory literackie
 Milczenie – utwór Cypriana Norwida z ok. 1882 r.
 Milczenie – powieść Shūsaku Endō z 1966 r.